Daoiz hace referencia a varios artículos:

Personas
 Luis Daoiz y Torres de Navarra, militar español, héroe de la Guerra de la Independencia.

Premios
 Premio Daoiz de Artillería, premio militar español.

Títulos
 Condado de Daoiz, título nobiliario español.